Csehország
 Zálší, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Zálší, település a Tábori járásban